Sallinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aulis Sallinen (né en 1935), compositeur finlandais
 (né en 1959), compétiteur finlandais en ski d'orientation
Jere Sallinen (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 2001), joueur finlandais de football
, compétiteur finlandais en ski d'orientation
Tyko Sallinen (1879-1955), peintre expressionniste finlandais
Tomi Sallinen (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois